Василий Филиппович Трахтенберг (1881—1940, Греция) — русский авантюрист, автор книги «Блатная музыка» (1908) — словаря воровского жаргона.

Биография 
Отец — купец 2-й гильдии Филипп Вильгельмович Трахтенберг, владелец магазина белья. Семья жила на Большой Морской улице, № 25—11. В мае 1899 года окончил курс 2-й Санкт-Петербургской гимназии и поступил в Императорскую военно-медицинскую академию, которую вскоре бросил. К 1910 году жил отдельно от родителей на Большом проспекте, № 59 (позже № 92), и владел книжным магазином и библиотекой.

Умудрился продать французскому правительству несуществующие марокканские рудники. В 1908 находился в Таганской тюрьме, осужденный за мошенничество. Не будучи лингвистом, составил словарь воровского жаргона, который стал основой всех последующих словарей подобного лингвистического типа.

Сочинения 
 Трахтенберг В. Ф. Блатная музыка: Жаргон тюрьмы. По материалам, собранным в пересыльных тюрьмах. Под ред. и с предисловием проф. И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. — СПб., 1908.
 Трахтенберг В. Ф. Необыкновенные похождения корнета Савина, знаменитого русского авантюриста: По воспоминаниям Василия Трахтенберга. Вып. 1. СПб., 1909.

Примечания

Литература 
 Колодный Л. Е.. Таганка. За Яузой. — М., Голос-пресс, 2007. ISBN 978-5-7117-0176-7
 [[Кошель, Пётр Агеевич|Кошель П. А.]] История наказаний в России.— М., Союз писателей России, 2003. С. 245;
 Московский комсомолец, 2006, 17 октября;
 РГБ ОР. Ф 550 К. №Д 23.

 Ссылки 
 Николаева Т. М.'' Бодуэн де Куртенэ — редактор словаря В. Ф. Трахтенберга «Блатная музыка» («Жаргон тюрьмы») // Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект. — Казань, 2004. — C. 176—181.

Родившиеся в 1881 году
Авантюристы XX века
Мошенники
Преступники России
Выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии
Лексикографы Российской империи